Kriza (grčki κρίση, krísi, ranije i κρίσις, krísis - prvobitno je značilo mišljenje, procjenu, odluku, a kasnije više u smislu zaoštravanja) označava problematičnu, prijelomnu točku povezanu s potrebom donošenja odluke. "Kriza" ima više u značenja: u ekonomiji (gospodarska kriza), kao i u medicini, sociologiji, nacionalnoj sigurnosti i politici.

Poznate krize:
 Kubanska kriza
 Sueska kriza
 Ustavna kriza
 Gospodarska kriza
 Korporativna kriza
 Strukturna kriza
 Naftna kriza
 Velika kriza ili Velika depresija (1929. – 1933.)
 Krizna područja

Politika

nl:Crisis